Perlička může znamenat: 

 perličkovití, hrabavý pták a drůbež 
 perlička kropenatá
 perlička supí

 malá perla
 korálek, skleněná napodobenina perel k navlékání
 ironicky: směšný výrok či událost

Externí odkazy